Siegelbach ist der Name folgender Orte:

 Siegelbach (Möckmühl), Ortsteil von Möckmühl in Baden-Württemberg
 Siegelbach (Kaiserslautern), Ortsteil von Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz
 Siegelbach (Arnstadt), Ortsteil von Arnstadt in Thüringen

Siegelbach ist ein Gewässername:
 Siegelbach, Unterlaufname des Seitenbach (Aich), rechter Zufluss der Aich in Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Siegelbach (Deubach), rechter Zufluss des Deubachs (zum Kocher) vor Belsenberg, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Siegelbach (Elz) – zwei Zuflüsse der Elz (zum Oberrhein) im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Siegelbach (Elz, Niederwinden), linker Zufluss nach Niederwinden, Gemeinde Winden im Elztal
 Siegelbach (Elz, Stollen), rechter Zufluss bei Stollen, Gemeinde Gutach im Breisgau
 Siegelbach (Main), linker Zufluss des Mains nahe Reundorf, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Siegelbach (Selbitz), rechter Zufluss der Selbitz bei Froschgrün, Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Siedelbach
 Siegelsbach